Camden, districte de Londres, Regne Unit.
 Camden (Nova Jersey), ciutat de l'estat de Nova Jersey dels Estats Units d'Amèrica.
 Camden (Alabama), població dels Estats Units a l'estat d'Alabama.
 Camden (Arkansas)
 Camden (Carolina del Sud)
 Camden (Delaware)
 Camden (Illinois)
 Camden (Indiana)
 Camden (Maine)
 Camden (Missouri)
 Camden (Nova York)
 Camden (Ohio)
 Camden (Tennessee)
 Camden Point, població dels Estats Units a l'estat de Missouri.
 Camden-on-Gauley, població dels Estats Units a l'estat de Virgínia de l'Oest.
 Mercat de Camden Lock, conjunt de sis mercats al barri de Camden de Londres.